Jméno Kain může mít různé významy:

 Kain, syn Adama a Evy, starší bratr Ábela, bratrovrah
 německý název již zaniklé vesnice Kuní nedaleko Starého Města pod Landštejnem
 rockový klub na pražském Žižkově
 Kain (Byron), dramatická báseň  lorda Georga Gordona Byrona z roku 1821 
 Kain (opera), opera Eugena d'Alberta z roku 1900

Německé názvy sídel v Česku